De 9de editie van de UEFA Cup werd in een volledig West-Duitse finale gewonnen door Eintracht Frankfurt tegen titelverdediger Borussia Mönchengladbach. Beide clubs wonnen één wedstrijd maar Frankfurt won op uitdoelpunten. De competitie werd gedomineerd door de West-Duitse clubs, 4 van hen haalden de halve finales. De 5de West-Duitse club was 1. FC Kaiserslautern, die haalde de kwartfinale en werd daar door Bayern München verslagen.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1979/80